Voir aussi la page d'homonymie Manhattan (homonymie)

 Manhattan Beach est une ville du comté de Los Angeles en Californie.
 Manhattan Beach est un quartier résidentiel de la ville de New York dans le district de Brooklyn.
 Manhattan Beach est une ville dans le Minnesota.